Riviera kan syfta på:

 Riviera (kustremsa) − benämning på kustremsa med bra klimat
 Riviera (distrikt) − distrikt i kantonen Ticino, Schweiz
 Riviera, Ticino − kommun i kantonen Ticino, Schweiz
 Riviera, Texas  − plats i Texas, USA
 Riviera, Båstads kommun − område i Båstads kommun
 Riviera (biograf) − tidigare biograf i Stockholm 
 1426 Riviera  – en asteroid

Se även 
 Rivieran − område längs den franska och italienska medelhavskusten 
 Franska rivieran
 Italienska rivieran
 Riviera Beach, Florida − stad i USA
 Riviera-Pays-d'Enhaut − distrikt i kantonen Vaud, Schweiz